Альхімія-де-Альмонасід, Альхімія-де-Альмонасід, Алджимія-д'Алмонезір (ісп. Algimia de Almonacid (офіційна назва), валенс. Algímia d'Almonesir) — муніципалітет в Іспанії.
 Альмонасід-де-Соріта (ісп. Almonacid de Zorita) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Гвадалахара.
 Валь-де-Альмонасід, Ла-Валь-д'Алмонезір (ісп. Vall de Almonacid (офіційна назва), валенс. La Vall d'Almonesir) — муніципалітет в Іспанії.
 Альмонасід-де-Толедо (ісп. Almonacid de Toledo) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Альмонасід-де-ла-Сьєрра (ісп. Almonacid de la Sierra) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Альмонасід-дель-Маркесадо (ісп. Almonacid del Marquesado) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Альмонасід-де-ла-Куба (ісп. Almonacid de la Cuba) — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.